est le troisième album de la chanteuse et auteure-compositrice d'origine brésilienne Bia, sorti en 2003.

Liste des titres

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Album de chanson lusophone
Album de Bia Krieger
Album musical sorti en 2003
Album publié par Audiogram